Надуда — фамилия. Известные носители:

 Надуда, Александр Владимирович (род. 1961) — советский украинский легкоатлет, спринтер.
 Надуда, Олег Николаевич (род. 1971) — советский и украинский футболист, полузащитник.